Sekvestrace může znamenat:

 Sekvestrace uhlíku
 Nucená správa
 Sekvestr – odumřelá část tkáně